ZD steht für:

 Mamiya ZD, eine Digitalkamera
 Zeitschrift für Datenschutz
 Zener-Diode, eine besonders dotierte Si-Diode mit geringer Sperrschichtdicke
 Zertifikat Deutsch, Sprachzertifikat für die deutsche Sprache (Deutschland, Österreich und Schweiz etc.)
 Ziff Davis, US-amerikanisches Medienunternehmen

ZD auf Kfz-Kennzeichen steht für:

 Kroatien: Zadar
 Norwegen: Finnsnes in der Provinz Troms og Finnmark

z. D. (z.D.) steht für:

 zur Disposition = „zur freien Verfügung“

ZD